Айво:

 Айво ( или ) — группа объектов в западной части острова Науру.
 Айво — административный округ
 Айво — бульвар
 Айво — гостиница «O’dn Aiwo Hotel»
 Айво — избирательный округ
 Айво Иви — литературный псевдоним Ивана Григорьевича Векшина